Решетово — название населённых пунктов в России:

 Решетово — деревня в Корсаковском районе Орловской области.
 Решетово — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Решетово — посёлок в Ашинском районе Челябинской области, упразднён в 1995 г.

См. также 
 Решетово-Дуброво